Ørskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørskov (Humlum Sogn) – en bebyggelse i Humlum Sogn, Struer Kommune
 Ørskov (Snejbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Snejbjerg Sogn, Herning Kommune
 Ørskov (Ørridslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørridslev Sogn, Horsens Kommune

Personer med efternavnet:
 Ida Ørskov – læge
 Willy Ørskov – billedhugger

 Se også
 Orskov Yard – et dansk reparations-værft beliggende i Frederikshavn.